Джан Гастоне Медичи (; , Флоренция — , Флоренция) — великий герцог Тосканский в 1723—1737 годах. Одним из первых в Италии ввёл относительно просвещённую и либеральную систему управления. Последний представитель герцогской ветви рода Медичи по прямой мужской линии.

Биография 
Джан Гастоне родился 24 апреля 1671 года во Флоренции. Он был младшим сыном великого герцога Тосканского Козимо III и его супруги Маргариты-Луизы Орлеанской. Когда Джану Гастоне было 4 года, мать навсегда уехала во Францию, и маленький Джан Гастоне вместе с братом Фердинандо и сестрой Анной Марией Луизой остался на попечении своей бабки, Виттории делла Ровере.

Джану Гастоне в семье практически не уделяли внимания, и он рос одиноким. Современники замечали, что он часто казался молчаливым и грустным, рыдая в одиночестве в своей спальне.

Получил хорошее образование, отличался способностью к языкам и интересовался литературой, увлекался ботаникой и экспериментировал с редкими растениями, читал труды Лейбница.

В 1697 году, по настоянию отца, Джан Гастоне женится на Анне Марии Франциске, дочери герцога Саксен-Лауэнбурга Юлия Франца. Свадьба состоялась 2 июля в Дюссельдорфе, но уже через 2 недели молодая пара переезжает в Рейхштадт. Жизнь в деревне для Джана Гастоне была невыносимой. Он невзлюбил богемскую деревню, запах конского пота и навоза в поместье, и не стремился к возможным сношениям с непривлекательной женой. Будучи гомосексуальным, Джан Гастоне находит утешение в своём лакее Джулиано Дами, который стал его любовником, а позднее сводником.

В 1698 году Джан Гастоне уезжает в Париж, надеясь свидеться с матерью, Маргаритой-Луизой Орлеанской. Однако получает от неё холодный приём и возвращается к своей жене, но так и не смог преодолеть величайшее отвращение к жизни с этой женщиной. В 1703 году Джан Гастоне переезжает в Гамбург, а в 1704 году уезжает в Прагу, где вел разгульную жизнь, играя в азартные игры и злоупотребляя алкоголем. Иногда он возвращался к жене, когда отец требовал зачать наследника.

В 1708 году Джан Гастоне навсегда вернулся во Флоренцию. Он жил уединённо, вдали от двора своего отца, не проявляя никакого интереса к общественной жизни и государственным делам. Любил проводить время в садах Боболи, где с большим усердием ухаживал за растениями и цветами. Граф Сен-Жермен утверждал, что в детстве ночевал в спальне Джан Гастоне, который дал ему хорошее воспитание сначала при своём дворе, а затем в университете Сиены.

В 1713 году, после смерти от сифилиса его старшего брата Фердинандо, Джан Гастоне становится наследным принцем. Великогерцогский род Медичи оказывается на грани исчезновения.

В 1723 году Джан Гастоне взошёл на тосканский престол. Сам он мало интересовался государственными делами, но удачно подобрал министров, что позволило провести ряд необходимых реформ. В отличие от фанатично религиозного отца, Джан Гастоне с презрением относился к церкви и сильно ослабил её влияние на управление.

Джан Гастоне не изменил своего беспорядочного образа жизни. Летом он жил на первом этаже дворца, зимой его переносили наверх. Его верный любовник и сводник Джулиано Дами выискивал привлекательных юношей (ruspanti) для удовольствий великого герцога. К концу его правления особую пенсию от монарха получали не менее 350 приглянувшихся ему красавчиков. Рассказывали, что во время любовных утех Джан Гастоне настаивал, чтобы его называли не Altezza Reale («ваше высочество»), а Altezza Realona («жирная королева»).

В 1730 году Джан Гастоне растянул лодыжку и слёг в постель, с которой он практически не поднимался до конца жизни. К июню 1737 года он был серьёзно болен, мучаясь от большого камня в мочевом пузыре. 9 июля 1737 года Джан Гастоне скончался. С его смертью пресеклась династия Медичи, правившая Флоренцией более 300 лет. Джан Гастоне был торжественно похоронен в Базилике Сан-Лоренцо, искренне оплакиваемый своим народом.

По условиям Венского мира на тосканском престоле Джан Гастоне сменил Франц I Стефан, бывший герцог Лотарингский. При этом всё движимое и недвижимое имущество династии Медичи, не считавшееся государственной собственностью, унаследовала сестра Джана Гастоне, Анна Мария Луиза Медичи, курфюрстина Пфальцская.

Правление 

В 1723 году, после смерти отца, Джан Гастоне принимает управление герцогством Тоскана, находившимся в состоянии упадка. Джан Гастоне мало вникал в дела правления, но удачно выбрал министров. Большое влияние на государственные дела получила вдова предыдущего герцога, Виоланта Беатриса. Правительство Джана Гастоне в некоторых отношениях было лучше и определенно более либеральным, чем во времена его отца. Влияние церкви в управлении ослабло.

Там, где Козимо III не скупился в расходах на религиозные цели, Джан Гастоне экономил. Так, были прекращены субсидии духовных лиц, отменены выплаты «Pensions on the Creed» — деньги, которые платили туркам и другим иностранцам, принимающим католичество. Была проведена амнистия, налоговое бремя было облегчено, в частности, отменён обременительный налог на прибыль, были предприняты меры по сокращению государственного долга. Совет четырёх был упразднен и восстановлен старый секретариат. Драконовы законы его отца были отменены. Галилею был возвращён почёт, было разрешено опубликовать произведения Гассенди.

Джан Гастоне был сильно озабочен будущей преемственностью в великом герцогстве. По праву агнатического родства ближайшим его родственником со стороны Медичи был князь Оттавьяно (Оттаяно), однако представители европейских держав в 1731 г. договорились в Вене, что в случае смерти Джана Гастоне великое герцогство перейдет к сыну Филиппа V, Карлосу Пармскому. Он был наполовину итальянцем, а также молодым и белокурым, и произвёл благоприятное впечатление на Джана Гастоне, согласившегося признать Карлоса преемником. Но в результате войны за Польское наследство и последующих династических перестановок, Карлос получил королевство Обеих Сицилий.

Тогда на роль наследника европейские державы выбрали Франца Стефана, мужа габсбургской наследницы Марии Терезии. Такой расклад был выгоден и Австрии, и Франции — двум наиболее могущественным державам континентальной Европы. Дело в том, что герцогство Лотарингское, принадлежавшее предкам Франца Стефана, было оккупировано французскими войсками. Французский король посадил на лотарингский престол своего тестя, бывшего польского короля Станислава Лещинского, а Францу Стефана предложил компенсацию в виде вакантного трона Тосканы. Правительства обеих держав сравнили Лотарингию с Тосканой и нашли их равнозначными с точки зрения территории, населения и хозяйственного развития.

Джан Гастоне негодовал против столь откровенных манипуляций, его не устраивала перспектива перехода Флоренции в руки иностранцев. Однако правительство Тосканы было бессильно противостоять давлению, оказываемому великими державами. Джану Гастоне удалось лишь настоять на том, что Великое герцогство Тосканское никогда не будет включено в состав империи Габсбургов. Наверно, это было самым главным делом его жизни, поскольку оно обеспечило продолжение тосканской государственности и сохранение суверенитета древней Флоренции.

Примечания

Предки

Литература 
 Dominique Fernandez, Le dernier des Médicis. Roman. — Paris: «Grasset», 1994. — ISBN 2-246-48701-3.
 Грин В., Безумные короли. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. — ISBN 5-85880-599-X.
 Майорова Е., [www.e-reading-lib.org/bookreader.php/1015413/Mayorova_-_Vokrug_trona_Medichi.html Вокруг трона Медичи]. — : «Вече», 2012. — ISBN 978-5-9533-6591-8.

Ссылки 
 Джан Гастоне Медичи (на английском)
 Джан Гастоне Медичи (на итальянском)
 Сокровища одной династии: меценатство и власть во Флоренции в период правления Медичи

Медичи